Visual Basic steht für:

 Visual Basic .NET
 Visual Basic Classic 

Siehe auch:

 Visual Basic for Applications
 Visual Basic Script